Žofie Frederika Habsbursko-Lotrinská (též Žofie Frederika Rakouská,  Sophie Friederike von Österreich, 5. března 1855, Vídeň – 29. května 1857, Budín) byla rakouská arcivévodkyně z rodu habsbursko-lotrinského. Zemřela v dětském věku na tyfoidní onemocnění.

Život 
Žofie se narodila jako první potomek císaře Františka Josefa a jeho manželky Alžběty Bavorské (Sisi). Malá Žofie dostala jméno po své babičce, matce císaře, arcivévodkyni Žofii Frederice, celým jménem pak Žofie Frederika Dorotea Marie Josefa Rakouská, německy Sophie Friederike Dorothea Maria Josepha von Österreich.

Při jedné z cest císařovny Alžběty do Uher, kam vzala také obě své dcerky Žofii a Giselu, začal obě děti sužovat průjem. Zatímco se mladší desetiměsíční Gisela rychle zotavila, byla malá Žofie stále slabší, až nakonec 29. května 1857 nakažení podlehla. Bylo jí něco málo přes dva roky. Jak se později ukázalo, nejednalo se pouze o průjem a horečku, nýbrž zřejmě o tyfus.

Malá Žofie Frederika byla pochována v císařské hrobce Kapucínského kláštera ve Vídni.

Zajímavosti 
31. května 1894, při svém pobytu u Plitvických jezer v Chorvatsku, schválil císař František Josef I. svým podpisem žádost, aby cesta podél jezera byla nazvána po jeho první dceři. Cesta skutečně dodnes nese jméno Doroteina cesta (chorvatsky Dorotejin put).

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Habsbursko-lotrinští v 19. století
Arcivévodkyně
Narození v roce 1855
Narození 5. března
Úmrtí v roce 1857
Narození ve Vídni
Úmrtí 29. května
Úmrtí v Budíně
Zemřelí na břišní tyfus
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy